Volti – parti frontali della testa
 Volti (Faces) – film del 1968 diretto da John Cassavetes
 Volti – gruppo musicale statunitense
 Antoniucci Volti – scultore, disegnatore e litografo francese